Fall Down (Spirit of Love) – singolo del 1985 di Tramaine Hawkins
Fall Down – singolo del 1994 di Toad the Wet Sprocket
Fall Down – singolo del 2002 dei Jebediah
Fall Down – singolo del 2013 di will.i.am